Sjulsmark – miejscowość (tätort) w Szwecji, w regionie administracyjnym (län) Norrbotten, w gminie Piteå.

Według danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego liczba ludności wyniosła: 353 (31 grudnia 2015), 344 (31 grudnia 2018) i 333 (31 grudnia 2019).

Przypisy 

Miejscowości w gminie Piteå